Emingerová ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Emingerová (1858–1943), tschechische Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Kateřina Emingerová (1856–1934), tschechische Komponistin und Pianistin